Ву́дсайд ():

Населённые пункты 
  — деревня в шире Веллингтон штата Виктория (Австралия).
  — город в регионе Аделаидские холмы штата Южная Австралия.
  — деревня в графстве Дарем (Великобритания).
  — город в округе Кент штата Делавэр (США).
  — город в округе Сан-Матео штата Калифорния (США).
  — покинутый город в округе Эмери штата Юта (США).

Муниципалитеты 
 Вудсайд — тауншип в округе Сангамон штата Иллинойс (США).
 Вудсайд — тауншип в округе Полк штата Миннесота (США).
 Вудсайд — тауншип в округе Оттер-Тейл штата Миннесота (США).
 Вудсайд — тауншип, существовавший в 1869—1871 гг. в округе Эссекс штата Нью-Джерси (США) и поглощённый Белльвилем и Ньюарком.

Фамилия 
  (род. 1985) — американский баскетболист, обладатель Кубка лиги «Про А» в составе «Гравлин-Дюнкерк» (2011), чемпион Грузии в составе клуба «Армия» (2012).
  (род. 1948) — канадский политик, мэр столицы провинции Нью-Брансуик Фредериктона (1986—1999, 2004—2016).
 Вудсайд, Джей (1939—2004) — американский автогонщик, победитель Национального чемпионата по гонкам на спринт-карах в Ноксвилле (1966).
 Вудсайд, Джонатан (1799—1845) — американский дипломат, поверенный в делах США в Дании (1835—1841).
 Вудсайд, Дэвид Брайан (Д. Б.) (род. 1969) — американский актёр.
 Вудсайд, Карен — ирландский игрок в боулз, чемпионка Ирландии в двойках (2014), тройках (2012) и четвёрках (2008, 2011, 2014).
 Вудсайд, Кевин — багамский тяжелоатлет, серебряный медалист чемпионата мира по пауэрлифтингу в категории от 100 кг (1997).
  (род. 1964) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Грин-Бей Пэкерс».
 Вудсайд-Мейджор, Линда — багамская легкоатлетка, бронзовая медалистка чемпионата Центральной Америки и Карибских Островов по лёгкой атлетике в беге с барьерами на 200 м (1975).
  (1935—2005) — американский дирижёр, лауреат премии «Грэмми» за альбом классической музыки (1978).
 Вудсайд, Майкл — лауреат премии Общества специалистов по визуальным эффектам за виртуальную операторскую работу в проекте, основанном на компьютерной графике (2022).
  (1904—1998) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Пенсильвания (1951—1953).
 Вудсайд, Уильям Миллар (1860—1890) — американско-ирландский велогонщик, чемпион Ирландии на дистанциях 10 миль и 50 миль (1882).

Примечания